Korrigan – duch w folklorze bretońskim
 „Korrigan” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku